

Astronomia 
 Ins – cratere meteoritico di Marte

Cinema 
 INS (Insurrection) - acronimo con cui è conosciuto nel fandom il film Star Trek - L'insurrezione

Codici 
 ins – codice ISO 639-3 della lingua dei segni indiana

Editoria 
 INS (International News Service) – agenzia di stampa statunitense

Geografia 
 Ins – comune nella regione del Seeland (Canton Berna), in Svizzera

Informatica 
 Ins – tasto della tastiera 
 INS – Input from port to string, istruzione introdotta nel processore Intel 80186
 <ins>...</ins> – elemento HTML per identificare il testo inserito

Istituzioni 
 INS (Institut National de Statistique) – istituto nazionale di statistica del Belgio

Marina 
 INS (Indian Navy Ship) – prefisso che contraddistingue le navi della Indian Navy
 INS (Irish Naval Service) – marina militare della Repubblica d'Irlanda
 INS (Inertial Navigation System) – sistema di navigazione inerziale

Politica 
 INS (Immigration and Naturalization Service) – parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che si occupa di immigrazione e naturalizzazione legale e illegale